Неореализм ( «новый» и  «реализм»):
 Неореализм (философия)
 Неореализм (политология)
 Неореализм (литература)
 Неореализм (изобразительное искусство)
 Неореализм (кинематограф)
 Итальянский неореализм
 Индийский неореализм

См. также